Rattler bezeichnet:

 Hunde, die Ratten und Mäuse fangen, siehe Rattler
 HMS Rattler (1845), ein englischer Schraubendampfer
 USS Rattler, Schiff der US-Marine
 The Rattler, eine Achterbahn in Six Flags Fiesta Texas

Rattler ist der Familienname folgender Personen:

 Spencer Rattler (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Klapperschlange, amerikan. kurz für rattlesnake